Eteocles es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Eteocles, rey de Tebas, hijo de Edipo y Yocasta, y hermano de Polinices, Ismene y Antígona.

 Eteocles, hijo de Andreo, rey de Orcómeno, y Evipe. Heredó el trono de Orcómeno y se le atribuye el origen del culto a las Cárites.